Соревнования по толканию ядра у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 18 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стал представитель США Райан Краузер, вырвавший победу у серебряного призёра Джо Ковача. На третьей строчке расположился представитель Новой Зеландии Томас Уолш. В финале приняли участие 12 спортсменов из 9 стран.

Во время соревнований Райаном Краузером был установлен новый олимпийский рекорд — 22 метра 52 сантиметра.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований был установлен новый олимпийский рекорд:
 — 22,52 м.

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 20,65 м (Q), или 12 спортсменов с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года 

Толкание ядра на Олимпийских играх